Weldon (Canada), een plaats in de Canadese provincie Saskatchewan
 Weldon (Engeland), een plaats in Northamptonshire, Engeland, bij Corby
 Weldon Santos de Andrade, een Braziliaans voetballer, kortweg Weldon genoemd
 Een plaats in de Verenigde Staten:
 Weldon (Arkansas)
 Weldon (Californië)
 Weldon (Illinois)
 Weldon (Iowa)
 South Weldon (North Carolina)
 Weldon (North Carolina)